Falkenbergs museum är ett tidigare namn på:

Falkenbergs Hembygdsmuseum
Rian